Уле Кристиан Моэн (; род. ) — норвежский шахматист, мастер ФИДЕ (1985), инструктор ФИДЕ (2014).

Многократный участник чемпионатов Норвегии. Лучший результат — делёж 2—3 мест в чемпионатах 1980 и 1984 гг., 2—4 мест в чемпионате 1985 г., 3—6 мест в чемпионате 1989 г.

В составе сборной Норвегии участник шахматных олимпиад 1974 и 1980 гг., командного турнира северных стран 1972 г.

Участник зонального турнира 1985 г.

Несколько раз занимал пост президента шахматного клуба «Oslo Schakselskap» (1985—1986. 1998, с 2008 г. по настоящее время). Неоднократно участвовал в Кубках европейских клубов.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка У. Моэна на сайте Olimpbase

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам